DFS:
 Distributed File System (распределённая файловая система) — используется для упрощения доступа и управления файлами, физически распределёнными по сети.
 Поиск в глубину () — один из методов обхода графа.
 DFS (CDMA Tool) — неофициальное ПО для программирования и диагностики CDMA оборудования на базе процессоров Qualcomm.
 Dynamic Frequency Selection: часть стандарта IEEE 802.11h сетей Wi-Fi.
 DFS (Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug) — Немецкий институт планеризма
 DFS 230 — транспортный планёр люфтваффе времён Второй мировой войны.